Bloomingburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bloomingburg (New York)
Bloomingburg (Ohio)